Афрички куп нација 2008. (службени назив: -{2008 MTN Africa Cup of Nations™}-) је 26. афричко фудбалско првенство које се одржавало у Гани од 20. јануара до 10. фебруара 2008. године. Као и у претходном првенству, играло се прво по групама, а затим се играла елиминациона фаза. Победник је постао шампион Африке. Укупно се играло 32 утакмице.

8. јуна 2004. је Афричка фудбалска конфедерација на седници у египатском Каиру саопштила, да ће афрички куп нација 2008 одржати у Гани. На гласање за домаћина, Гана је остварила победу са 9:3 гласова против Либије. Делегација Гане, која је путовала за Каиро, била је праћена са председником Гане Џон Агјекум Куфор и са министром спорта те земље Рашидом Баве.

После 1963, 1978, и 2000. године, Гана ће по четврти пут бити домаћин тог првенства. У 2000. су Гана и Нигерија били прве две земље домаћини, који су заједно организовали ово такмичење. 

Шампион Африке 2008. постала је фудбалска репрезентација Египта победивши у финалу Камерун 1:0, и аутоматски се квалификовала за куп конфедерације који ће се одржати у Јужној Африци 2009. године. Они ће представљати афрички континент на том такмичењу.

Стадиони

Списак играча

Квалификације

Квалификоване репрезентације 
  -- Домаћин, 16та квалификација (4 титуле)
  -- Победник групе 1, 17та квалификација (1 титула)
  -- Победник групе 2, 21ва квалификација (5 титуле)
  -- Победник групе 3, 15та квалификација (2 титуле)
  -- Победник групе 4, 7ма квалификација (1 титула)
  -- Победник групе 5, 15та квалификација (4 титуле)
  -- Победник групе 6, 4та квалификација
  -- Победник групе 7, 11та квалификација
  -- Победник групе 8, 9та квалификација
  -- Победник групе 9, 5та квалификација
  -- Победник групе 10, 2га квалификација
  -- Победник групе 11, 13та квалификација
  -- Победник групе 12, 13та квалификација (1 титула)
  -- Друго пласирани групе 4, 13та квалификација (1 титула)
  -- Друго пласирани групе 9, 2га квалификација
  -- Друго пласирани групе 11, 7ма квалификација (1 титула)

Групе

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Елиминациона рунда

Четвртфинале

Полуфинале

Треће место

Финале

Награде

Најбољих 11

Стрелци

Види још 
 ФИФА
 Афрички куп нација
 Афричка фудбалска конфедерација

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства 
 Афрички куп нација 2008 на CAFonline.com
 Преглед репрезентације афричког куп нација 2008
 Детаљи на Sport Scheduler
 Гана Ган 2008 - Вести афричког куп нација
 Афрички спорт на BBC World Service 
 Real Player
 Windows Media Player

Афрички куп нација
Фудбал у Гани
Спорт у 2008.